Thackeray ist ein einglischer Familienname.

Namensträger 
 Andrew David Thackeray (1910–1978), britischer Astronom
 Anne Thackeray Ritchie (1837–1919), britische Schriftstellerin
 Bal Thackeray (1926–2012), indischer Politiker
 Edward Talbot Thackeray (1836–1927), britischer Offizier, Träger des Victoria-Kreuzes
 Henry St. John Thackeray (1869?–1930), britischer Sprach- und Bibelwissenschaftler 
 John Francis Thackeray (* 1952), südafrikanischer Paläoanthropologe
 Michael M. Thackeray (Michael Makepeace Thackeray), Chemiker und Batterieforscher
 Raj Thackeray (* 1968), indischer Politiker
 Uddhav Thackeray (* 1960), indischer Politiker
 William Makepeace Thackeray (1811–1863), englischer Schriftsteller

Siehe auch 
 Thackery
 Thackray

Weblinks 
 Thackeray bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname
Wohnstättenname